«Яндекс.Станция Мини» — компактная умная колонка со встроенным голосовым помощником «Алиса», выпущенная компанией «Яндекс» в 2019 году. Первая российская колонка с поддержкой управления жестами.

Второе поколение «Яндекс.Станции Мини» было выпущено в октябре 2021 года. Оно получило опциональный LED — дисплей.

Возможности 
Станция Мини поддерживает почти все возможности голосового помощника «Алиса»: проигрывание музыки, ответы на вопросы, «болталку», управление умным домом.

Также с выходом Станции Мини была добавлена многозадачность, позволяющая давать голосовому помощнику команды без прекращения проигрывания музыки.

Управление жестами 
В отличие от Станции и Станции Макс, в Станции.Мини поддерживается управление жестами с использованием Time-of-Flight камеры, которое частично дублирует управление голосом и может быть отключено. Фактически жестов только три: подъём и опускание руки, которые позволяют изменять громкость, а также накрытие колонки ладонью, которое останавливает текущий процесс: ответ Алисы, музыку, будильники и таймеры.

Отмечается, что управление жестами реагирует на посторонние предметы и домашних животных, в том числе может установить максимальную громкость, что ограничивает возможности размещения колонки. Сама компания «Яндекс» рекомендует обеспечить буферную зону над колонкой в 15 сантиметров.

Также Станция.Мини имеет «режим синтезатора», который позволяет с управлять мелодиями, перемещая руку над колонкой. На момент выхода он поддерживал 58 звуков.

Маркетинг 
Продажи колонки стартовали 31 октября 2019 года. 30 октября «Яндекс» провёл акцию по обмену старых колонок на Станцию Мини.

Критика 
Станция Мини подвергается критике из-за малого объёма функционала, который можно использовать в быту

Колонка получила средние оценки от критиков, но при этом была рекомендована в качестве недорогой альтернативы большой Станции.

Примечания

Ссылки 

Яндекс
Программное обеспечение для обработки естественного языка
Умные колонки
Появились в 2019 году в России